Dusty Rhodes kan syfta på:

 Dusty Rhodes (basebollspelare), amerikansk basebollspelare (1927–2009)
 Dusty Rhodes (fotbollsspelare), engelsk fotbollsspelare (1882–1960)
 Dusty Rhodes (wrestlare), amerikansk fribrottare känd som "The American Dream" (1945–2015)
 Raleigh Rhodes, amerikansk jaktpilot (1918–2007)
 Thomas L. Rhodes, amerikansk journalist (född 1939)